Prince Edward Island Scotties Tournament of Hearts 2015 – turniej curlingu wyłaniający mistrzynie Wyspy Księcia Edwarda i reprezentację tej prowincji na Scotties Tournament of Hearts 2015. Turniej finałowy odbył się w dniach 23-26 stycznia 2015 w Summerside na lodowisku Silver Fox Curling & Yacht Club.

Na szczeblu prowincjonalnym rywalizowały ze sobą 4 zespoły. Tytułów mistrzowskich broniła Kim Dolan. W tej edycji zawodów powrócono do zmodyfikowanego systemu triple knock-out, w którym w każdej rundzie grały wszystkie drużyny.

Mistrzynią prowincji została Suzanne Birt, która wygrała rundę B i C, a w fazie finałowej pokonała Kathy O'Rourke.



Drużyny

Runda A

1 
23 stycznia 2015; 14:00

2 
23 stycznia 2015; 14:00

3 
23 stycznia 2015; 19:00

Runda B

4 
23 stycznia 2015; 19:00

5 
24 stycznia 2015; 10:00

6 
24 stycznia 2015; 15:00

Runda C

7 
24 stycznia 2015; 15:00

8 
25 stycznia 2015; 10:00

9 
25 stycznia 2015; 15:00

Runda finałowa

Półfinał 
26 stycznia 2015; 13:00

Finał 
26 stycznia 2015; 18:00

Zobacz też 
 Sezon 2014/2015 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa Prince Edward Island Scotties Tournament of Hearts 2015

2015 w curlingu
2015
2015 w Kanadzie